Cet article présente la liste des villes du Suriname.

Villes du Suriname

Annexes

Sources

Liens externes 

  Statistique au Suriname
 City Population

Suriname
Liste en rapport avec le Suriname